

Населені пункти та їхні частини

 Ярошувка — село в гміні Хойнув Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ярошувка — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ярошувка — село в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Ярошувка — частина міста Богухвала в Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Ярошувка — частина села Гуцисько в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Ярошувка — частина села Домбрувка-Щепановська в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ярошувка — частина села Скава в гміні Раба-Вижна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Ярошувка — колонія в гміні Васильків Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Ярошувка — колонія в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки